El término Las Cumbres puede referirse a:

 Las Cumbres, localidad de Cuba;
 Las Cumbres, localidad de Panamá;
 Las Cumbres, localidad de Uruguay;
 Batalla de Las Cumbres, enfrentamiento entre las fuerzas mexicanas y francesas;
 Observatorio Las Cumbres, en California, Estados Unidos;
 Volcán Las Cumbres, de México;
 Poblado de Las Cumbres, yacimiento arqueológico en España;
 El internado: Las Cumbres, una serie de televisión de misterio y terror española.